Про-ліга Чемпіонату Узбекистану з футболу або просто Про-ліга Узбекистану () — футбольна ліга в Узбекистані, друга за значенням після Суперліги. Перший розіграш першої ліги стартував 1992 року. З моменту заснування в 1992 році і до грудня 2017 року називалася «Першою лігою Узбекистану».

Формат ліги 
Всього в лізі виступають 24 футбольні клуби, деякі з них — фарм-клуби команд з вищого дивізіону. Ліга розділяється на Західну та Східну зони, в кожній з яких виступають по 12 клубів.

Найкраща команда з Про-ліги переходять до Суперліги. Якщо призове місце займає фарм-клуб команди з Суперліги, то підвищується в класі команда, яка посіла наступна за нею місце. Команди, які посіли останні місця в турнірі, братимуть участь в перехідному турнірі Другої ліги.

Усі призери

Найкращі бомбардири

Кількість перемог по клубах

Команди, які виступали або виступають у чемпіонаті 
 ФК «Арал»
 ФК «Хазарасп»
 ФК «Хісар»
 Навбахор-2
 Локомотив (Каган)
 Єшлик (Туракураган)
 ФК «Газалкент»
 Буньодкор-2
 ФК «Багдад»
 ФК «Алтинкуль»
 ФК «Ургенч»

Див. також 
 Професійна футбольна ліга Узбекистану
 Суперкубок Узбекистану з футболу
 Кубок Узбекистану з футболу
 Суперліга Узбекистану
 Друга ліга Чемпіонату Узбекистану з футболу
 Система футбольних ліг в Узбекистані
 Найкращий тренер року в Узбекистані
 Найкращий футболіст року в Узбекистані

Джерела 
 Soccerway.com: статистика, календар та результати
 Transfermarkt.com: статистика, календар та результати
 Перша ліга Узбекистану на сайті «Архів голів» 
 Championat.uz: таблиця та результати
 pfl.uz: результати матчів Першої ліги

Другі футбольні ліги Азії
Футбольні ліги Узбекистану